Симо-Камагари:

 Симо-Камагари — остров во Внутреннем Японском море.
 Симо-Камагари — бывший посёлок в Японии, в уезде Аки в южной части префектуры Хиросима.